Cette liste des candidates de RuPaul's Drag Race indique les personnes ayant participé à l'émission RuPaul's Drag Race et ses variantes internationales.

À l'heure actuelle, les trois seules candidates à avoir perdu la vie sont Sahara Davenport, candidate de la deuxième saison, qui décède le  d'un arrêt cardiaque à l'âge de 27 ans, Chi Chi DeVayne, candidate de la huitième saison, qui décède le  d'une pneumonie à l'âge de 34 ans, et Cherry Valentine, candidate de la deuxième saison de RuPaul's Drag Race UK, qui décède le .

Franchises américaines 
(Les informations données sont celles annoncées au moment de la compétition.)
   La candidate est réintroduite après avoir été éliminée plus tôt dans la saison.
   La candidate est réintroduite après avoir été éliminée dans une précédente saison.
   La candidate a été élue Miss Congeniality de sa saison.
Le signe † indique que la candidate est décédée.

RuPaul's Drag Race

RuPaul's Drag Race: All Stars

RuPaul's Secret Celebrity Drag Race

Franchises internationales 
Citées par ordre de création.

  La candidate est réintroduite après avoir été éliminée plus tôt dans la saison.
  La candidate est réintroduite après avoir été éliminée dans une précédente saison.
   La candidate a été élue Miss Congeniality de sa saison.
Le signe † indique que la candidate est décédée.

The Switch Drag Race

Drag Race Thailand

RuPaul's Drag Race UK

Canada's Drag Race

Drag Race Holland

RuPaul's Drag Race Down Under

Drag Race España

Drag Race Italia

Drag Race vs The World

Drag Race France

Drag Race Philippines

Drag Race Belgique

Drag Race Sverige

Notes et références 

Participant à RuPaul's Drag Race